Desa Jurang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jurang (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 110,17), Jawa Tengah, 
 Desa Jurang (administrativ by i Indonesien, lat -6,74, long 110,85), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar